Бауер може да се отнася за:
 Бруно Бауер (1809 – 1882), германски философ
 Волфганг Бауер (1941 – 2005), австрийски писател
 Густав Бауер (1870 – 1944), германски политик
 Ервин Бауер (1912 – 1958), германски автомобилен състезател
 Йон Бауер (1882 – 1918), шведски художник
 Лукаш Бауер (р. 1977), чешки ски бегач
 Ото Бауер (1881 – 1938), австрийски политик
 Ханс Бауер (1894 – 1982), германски писател